Nebra kan syfta på:
 Nebra, Unstrut – småstad i Sachsen-Anhalt, Tyskland
 José de Nebra (1702–1768), spansk kompositör
 Nebra – ett horusnamn på andra faraonen, se Nebre